IQ est un groupe britannique de rock progressif.
 La Toyota iQ est une automobile.
 Investissement Québec est un organisme paragouvernemental québécois.

Le sigle IQ peut signifier en anglais :
 Intelligence quotient, Quotient intellectuel ;
 Image Quality, Qualité d'image en informatique.

IQ est un code, qui signifie :
 Irak, selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays) :
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), l'Irak a pour code alpha-3  ;
 selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs, l'Irak a pour code  ;
 selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports, l'Irak a pour code  ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, l'Irak a pour code  ;
 selon la liste des codes pays du CIO, l'Irak a pour code  ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, l'Irak a pour code alpha-2  ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, l'Irak a pour code alpha-3  ;
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .iq.

Sigle de 2 caractères
Code